Tímea Babos e Kristina Mladenovic erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a causa di un infortunio di Mladenovic.

Elise Mertens e Aryna Sabalenka hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková con il punteggio di 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (secondo turno)
  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (campionesse)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (finale)
  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (semifinale)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (primo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Bethanie Mattek-Sands (secondo turno)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (quarti di finale)
  Duan Yingying /  Zheng Saisai (primo turno)

  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (terzo turno)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (primo turno)
  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan (secondo turno)
  Hayley Carter /  Luisa Stefani (terzo turno)
  Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (terzo turno)
  Kirsten Flipkens /  Andreja Klepač (secondo turno)
  Anna Blinkova /  Veronika Kudermetova (primo turno)
  Laura Siegemund /  Vera Zvonarëva (terzo turno)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wild card 

  Destanee Aiava /  Astra Sharma (primo turno)
  Kimberly Birrell /  Jaimee Fourlis (primo turno)
  Lizette Cabrera /  Maddison Inglis (secondo turno)
  Olivia Gadecki /  Belinda Woolcock (secondo turno)

 Dar'ja Gavrilova /  Ellen Perez (primo turno)
 Simona Halep /  Charlotte Kempenaers-Pocz (primo turno)
 Abbie Myers /  Ivana Popovic (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2021